Quinto Mundo — ideia de certas mitologias ameríndias da América do Norte
 Micronações — conforme extensão da classificação feita pela Teoria dos Mundos
  — classificação quando se consideram os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como Quarto Mundo
 Fifth World — sucessor do Quarto Mundo de Jack Kirby, nas produções da DC Comics